Ningyuan bezeichnet:

Ningyuan (宁远县), Kreis der Stadt Yongzhou in der chinesischen Provinz Hunan
Ningyuan (Bin) (宁远镇), Großgemeinde im Kreis Bin der chinesischen Provinz Heilongjiang
Ningyuan (Anding) (宁远镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Anding von Dingxi der chinesischen Provinz Gansu
Ningyuan (Hebei) (宁园街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Hebei von Tianjin, Volksrepublik China
Ningyuan (Tiexi) (宁远街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Tiexi von Anshan in der chinesischen Provinz Liaoning
Ningyuan (Xingcheng) (宁远街道), Straßenviertel der Stadt Xingcheng in der chinesischen Provinz Liaoning